Локдаун може означати:

 Локдаун - суворі обмеження переміщення, режим, при якому люди залишаються там, де були. (див. також карантин, комендантська година).
 «Локдаун» — американська романтична комедія телеканалу HBO 2021 року.